Скородумово — название нескольких населённых пунктов в России:
 Скородумово — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Скородумово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Скородумово — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Скородумово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Скородумово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Скородумово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Скородумово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Скородумово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Скородумово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.